Чере́н — західноукраїнська назва ручки ножа, колодочки.
 Чере́н — застаріла назва лемеша.
 Черен Ольга Миколаївна (*1972) — голова Ковельської районної державної адміністрації з 2021 року.
 Черен-Оба — два конічних горби у верхній долині р. Юрт, в 1 км на схід від нп Веселе, на південь від г. Юртун-Бурун і від шосе в Судак (тюрк. черен — «копиця»).

Див. також 
 Черінь (значення)

Примітки